O rio Vermelho é um rio brasileiro do estado de São Paulo.

Vermelho